Михайлов Олександр Віталійович (1954—2012) — російський продюсер, режисер.
 Михайлов Олександр Дмитрович (1855—1884) — російський революціонер, народник, один з членів Виконавчого комітету «Народної волі»; клички: «Двірник», «Петро Іванович», «Безмінів», «Іван Васильович».
 Михайлов Олександр Іванович — український радянський артист, відомий за виступами у Київському театрі оперети (1955—1982). Заслужений артист УРСР (1969).
 Михайлов Олександр Олександрович:
 Михайлов Олександр Олександрович (1922—1992) — радянський російський актор театру та кіно. Заслужений артист РРФСР (1963). 
 Михайлов Олександр Олександрович (актор, 1926) (1926—1998) — радянський російський актор театру та кіно. 
 Михайлов Олександр Олександрович (1888—1983) — російський астроном і гравіметрист.
 Михайлов Олександр Тадейович
 Михайлов Олександр Якович ( 1944) — радянський і російський актор.
 Михайлов Олександр Якович (Герой Радянського Союзу)